Das Kamel geht durch das Nadelöhr bezeichnet in Anspielung auf das Gleichnis vom Nadelöhr:
 Das Kamel geht durch das Nadelöhr (Drama), tschechisches Lustspiel in drei Akten von František Langer (1923)
 Das Kamel geht durch das Nadelöhr (1960), deutsche Fernsehfilm-Adaption dieses Lustspiels (Regie: Franz Josef Wild)
 Das Kamel geht durch das Nadelöhr (1970), deutsch-österreichische Fernsehfilm-Adaption dieses Lustspiels (Regie: Frantisek Cáp)

Siehe auch:
 Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr …